La Scilla bifolia és una espècie de planta herbàcia de la família Liliaceae nativa del centre meridional d'Europa i d'Àsia occidental. Està present a Itàlia on creix en altures de 100-2000 metres en llocs frescos i umbrís.

És una planta herbàcia perenne amb un bulb profund i dues fulles verdes lanceolades (d'aquí li deriva el nom "bifolia"). Té un tija floral de 6-10 flors formant un raïm de color blau violeta o púrpura. El seu fruit és una càpsula.

Asparagàcies